Стро́гановский мост — названия мостов:

 Строгановский мост — мост через Черную речку в Санкт-Петербурге.
 Строгановский мост — название Ушаковского моста через Большую Невку в Санкт-Петербурге в 1836—1952 гг.
 Строгановский мост () — мост через Карантинную балку в Одессе.

См. также 
 Строгановы